Merveilleuses est un roman historique de Catherine Hermary-Vieille publié le  aux éditions Albin Michel.

Résumé
Après la chute de Robespierre en , La Terreur est vite oubliée. D'autant plus vite qu'on veut rattraper le temps perdu, s'étourdir dans les fêtes et les divertissements en tout genre qui vont déferler sur Paris. De nouvelles têtes tiennent haut du pavé, des femmes bien sûr, frivoles, légères et charmantes, comme Rose et Thérésia, merveilles des Merveilleuses, comme on les surnomme, entraînant les hommes dans leurs amours, et aussi dans les ambitions et les conspirations..

Liens externes
 Présentation vidéo

Roman français paru en 2011